

События

Европа 

 24 мая — Виктор III стал папой римским. Ставленник норманнов Виктор правил в Монте-Кассино. Борьба с антипапой Климентом III.
 1 августа — в Англии вводится Солсберийская присяга, установившая прямую вассальную связь между королём (Вильгельм I Завоеватель) и феодалами. Одновременно в Англии проводится первая в средние века всеобщая поземельная перепись. Свод её материалов получает название «Книга страшного суда». Это ценнейший исторический источник, по его данным численность населения Англии в этот период составляет около 2,5 миллионов человек, из них 95 % жили в сельской местности.
 23 октября — король Кастилии и Леона Альфонс VI Храбрый терпит поражение в битве при Заллаке от мусульманского государства Альморавидов, которые захватывают Андалусию; Земли Иберийского полуострова, населённые мусульманами превращаются в провинцию эмирата Альморавидов.
 6 ноября — Бернар де Совето был посвящён в архиепископы Толедские.
 Священная Римская империя признаёт Богемию «независимым королевством» в своём составе: князь Вратислав II коронуется самим императором Генрихом IV и становится первым чешским королём.
 Печенеги, теснимые половцами, перешли Дунай. Восстание в Дунайской Болгарии. Победа печенегов и болгар над ромеями доместика Запада Бакуриани. Восстановление независимости Дунайской Болгарии.

Русь 
 В Киеве Всеволод I Ярославич построил церковь в честь апостола Андрея Первозванного.
 Опустошительное нашествие половцев во главе с ханом Кутеском

Азия 

 Мелик-шах I восстановил Мавзолей-мечеть Али в эн-Наджафе, пострадавший при пожаре.
 Подчинение Эдессы и Алеппо Мелик-шаху.
 Убит румский султан Кутулмыш.
 1086—1092 — Междуцарствие в Руме.
 Юсуф ибн Ташфин впервые принял титул Эмир-аль муслимин.
 1086—1100 — Император Китая Чжэ-цзун. Сын Шэнь-цзуна.
 В Японии начинается период «инсэй» («правление монашествующих императоров») (в рамках периода Хэйан). Император Сиракава отрекается от престола и уходит в монахи, но правит страной из монастыря.
 1086—1167 — В Японии существуют два императора и два правительства — в Киото и в монастыре Хиэйдзан.

Астрономические события 
 16 февраля — полное солнечное затмение.
 12 августа — кольцеобразное солнечное затмение.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1086 году

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1086 году
 10 июля — в Оденсе (Дания) местной знатью убит датский король Кнуд IV Святой, чей поход в Англию провалился. Неурожайные годы после его смерти были расценены бондами как Божья кара. В 1101 он был канонизирован.
 21 мая — умер Ван Аньши, китайский государственный деятель и поэт. Ван Аньши проводил реформы в поддержку крестьян, мелких торговцев и ремесленников, однако затем под давлением противников был смещён и отправлен в изгнание.
 В этот же год умер Сыма Гуан, китайский историк и реформатор земельных отношений, один из противников Ван Аньши. Благодаря его реформам крупные нерентабельные хозяйства были разделены, императорские владения были отданы в аренду.
 25 сентября — Гильом VIII Аквитанский
 Юдита Лансская (возможно)
 Сулейман ибн Кутулмыш потерпел поражение и погиб в сражении с сирийскими эмирами. Временный распад Румского султаната.

См. также

Примечания

Литература 
 История Средних веков: В 2 т. Т. 1. (под ред. С. П. Карпова). М., 2005.
 История южных и западных славян: В 2 т. Т. 1. (под ред. Г. Ф. Матвеева и З. С. Ненашевой). М., 2008.
 Хронологический словарь всемирной истории. — М., Эксмо, 2006. С. 397—398.

Ссылки 
 1086 год в каталоге солнечных затмений